Haza puede referirse a:
 Haza, porción de tierra cacona o de sembradura.

Lugares

En España 
 Haza (Burgos), municipio de la provincia de Burgos.
 Haza Cuevas, barrio de la ciudad de Málaga, en la provincia de Málaga.
 Haza Grande, barrio de la ciudad de Granada, en la provincia de Granada.
 Haza Honda, barrio de la ciudad de Málaga, en la provincia de Málaga.
 Haza del Algarrobo, localidad del municipio de Mijas, en la provincia de Málaga.
 Haza de la Concepción, localidad del municipio de Malpartida de Plasencia, en la provincia de Cáceres.
 Haza de la Pesebrera, barrio de la ciudad de Málaga, en la provincia de Málaga.
 Haza del Trigo, localidad del municipio de Polopos, en la provincia de Granada.
 El Haza de Riego, localidad del municipio de Las Tres Villas, en la provincia de Almería.
 Adrada de Haza, municipio de la provincia de Burgos.
 La Sequera de Haza, municipio de la provincia de Burgos.
 Hazas (Liendo), localidad del municipio de Liendo, en la provincia de Cantabria.
 Hazas (Soba), localidad del municipio de Soba, en la provincia de Cantabria.
 Hazas de Cesto, municipio de la provincia de Cantabria.

Personalidades 
 Ofra Haza (1957–2000), cantante israelí.
 Óscar Haza (1954), periodista dominicano.
 Plutarco Haza (1972), actor mexicano